Sisal – porto dello Yucatán (Messico)
Sisal (Agave sisalana) – pianta succulenta delle Agavaceae, originaria del Messico
Sisal – fibra estratta dalle foglie dell'Agave sisalana e utilizzata per produrre vari manufatti artigianali, il cui commercio è originario dell'omonima città dello Yucatán
SISAL (Sport Italia Società A responsabilità Limitata) – società fondata nel 1945 e gestore dei principali concorsi a pronostici in Italia
SISAL (Streams and Iteration in a Single Assignment Language) – linguaggio di programmazione